KES kan avse:
 KES – en svensk lag som infördes år 2000 och gör digitala signaturer som rapporteras in och godkänns av post- och telestyrelsen juridiskt giltiga, se Kvalificerade elektroniska signaturer
 KES – den nationella valutan i Kenya, se Kenyansk shilling